Grjaznov ali Grjaznova [grjáznov/grjáznova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Грязно́в/Грязно́ва).

 Grjaznovi (Грязновы), ruski plemiški rod.

Grjaznov 

 Anatolij Leonidovič Grjaznov, ruski zgodovinar.
 Andrej Vasiljevič Grjaznov, (1918–1944), ruski častnik, heroj Sovjetske zveze (1943).
 Boris Semjonovič Grjazno (1929–1978), ruski filozof, zgodovina r znanosti in metodolog znanosti.
 Vikentij Grigorjevič Grjaznov (1928–1973), ruski letalski mehanik in tehnik, častnik, heroj Sovjetske zveze (1973).
 Vladimir Mihajlovič Grjaznov:
 Vladimir Mihajlovič Grjaznov (1922–2001), ruski kemik.
 Vladimir Mihajlovič Grjaznov (1924–1998), ruski častnik, heroj Sovjetske zveze (1945).
 Ivan Kensorinovič Grjaznov (1891–1938), ruski častnik.
 Ivan Nikiforovič Grjaznov (1725–1774), kozaški ataman.
 Kiril Vasiljevič Grjaznov (1921–2000), ruski častnik, heroj Sovjetske zveze (1945).
 Mihail Petrovič Grjaznov (1902–1984), ruski zgodovinar, arheolog in antropolog.
 Sergej Genadjevič Grjaznov, ruski glasbenik.
 Fjodor Fjodorovič Grjaznov (1855–1906), ruski general.
 Dimitrij Viktorovič Grjaznov (rojen 1972), ruski atlet.

Grjaznova 

 Ala Georgijevna Grjaznova (rojena 1937), ruska ekonomistka.
 Olga Olegovna Grjaznova (Olga Grjasnowa) (rojena 1984), nemška pisateljica ruskega rodu.

Glej tudi 

 Grjaznovka
 Grjaznovski